

Discografia

Album con La Cliqua 
 1995: Conçu pour durer
 1996: Le vrai hip hop
 1999: La Cliqua
 2007: Le meilleur, les classiques

Album con i Tres Coronas 
 2004: Mixtape Tres Coronas
 2005: Latino hip hop
 2006: Nuestra cosa

Album da solista 
 1997: Entre deux mondes
 2001: Elevación 
 2000: Amour suprême
 2009: Le calme sous la pluie

Note

Collegamenti esterni 
 

Rapper colombiani